Hans Luber ist der Name folgender Personen:

* Hans Luber (Wasserspringer) (1893–1940), deutscher Wasserspringer
 Hans Luber (Ingenieur) (1930–2013), deutscher Bauingenieur und Verbandsfunktionär